de Nederlandse persgroep HDC Media
 de Kroatische partij Kroatisch Democratisch Centrum
 het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) van de Vrije Universiteit